Typpö est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1868-1922), homme politique finlandais
 (1878-1960), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois